Филадельфия Филлис в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 69 матчей в 144 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 4
 Выигрышей: 2
 Поражений: 2
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 19
 Очков пропущено: 14

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 21
 Поражений: 7
 Процент побед: 75
 Очков набрано: 134
 Очков пропущено: 117

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 113
 Очков пропущено: 100

Июль 

 Игр: 29
 Выигрышей: 9
 Поражений: 20
 Процент побед: 31.03
 Очков набрано: 113
 Очков пропущено: 162

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 13
 Поражений: 16
 Процент побед: 44.83
 Очков набрано: 141
 Очков пропущено: 137

Сентябрь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 9
 Поражений: 17
 Процент побед: 34.62
 Очков набрано: 93
 Очков пропущено: 120

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 0
 Поражений: 1
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 2
 Очков пропущено: 8

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Филадельфия Филлис
МЛБ в сезоне 1995